Любо́вь Тере́нтьевна Фру́ктина (6 июля 1929 — 17 февраля 2012, Москва) — советская и российская театральная актриса.

Биография 
Любовь Фруктина родилась 6 июля 1929 года. Окончила ГИТИС (курс И. М. Туманова). После окончания института она несколько сезонов была солисткой театра Московской оперетты. С 1964 года до конца жизни играла в Московском театре Сатиры.

Умерла 17 февраля 2012 года.

Творчество

Работы в театре 
 «Воительница» — кума
 «Как пришить старушку» — страховой агент
 "Малыш и Карлсон"

Фильмография 
  — Терем-теремок — кондуктор
  — Безумный день, или Женитьба Фигаро — эпизод
  — Самоубийца — соседка
  — Тёмные аллеи
  — Нам — 75! — страховой агент

Радиопостановки 
 1981 — «Дон Жуан» — Марсела
 «Воительница» (Н. С. Лесков) — кума

Примечания

Ссылки 
 IMDb. Lyubov Fruktina

Выпускники ГИТИСа
Персоналии:Московский театр сатиры